— японский броненосный крейсер I класса одноименного типа, участвовавший в Русско-японской войне.
Головной в серии из двух кораблей, последних, построенных по программе 1896 года (т. н. «Программа шесть-шесть»). Назван в честь исторической провинции Идзумо.

Проект разработан кораблестроителем сэром Филипом Уоттсом и представлял собой усовершенствованный тип «Асама» с водотрубными котлами вместо огнетрубных и крупповской бронёй вместо гарвеированной. Заложен в мае 1898 года.

Служба 
Во время Русско-японской войны был флагманским кораблем вице-адмирала Камимуры Хиконодзё.

 1 (14) августа 1904 — Участвовал в бою в Корейском проливе с Владивостокским отрядом крейсеров, получил 20 попаданий (2 человека убито, 17 ранено).
 26 мая 1905 — Участвовал в Цусимском сражении. Получил 12 попаданий, из них 9 тяжелыми и средними снарядами (убито 3 и ранено 27 человек).
 22 мая 1909 — Вышел из Сасебо под командой капитана Такэситы Исаму для участия в торжествах по случаю 140-й годовщины основании Сан-Франциско. Посетил Гавайи, Монтерей, Санта-Барбару и Сан-Диего.
 Во время Первой мировой войны был флагманским кораблем 2-й эскадры специального назначения, участвовал в проводке конвоев по Средиземному морю.
 Приписан к учебному отряду, базировался в Йокосуке.
 1 сентября 1921 — Переквалифицирован в корабль береговой обороны I класса.
 30 мая 1931 — Переквалифицирован в корабль береговой обороны.
 1932—1942 — Флагман 3-го флота, действовавшего в Китае.
 1934 — Корабль оснащен гидросамолётом.
 1937 — Отразил атаку китайской авиации и несколько позже торпедных катеров во время Японо-Китайской войны.
 8 декабря 1941 года в Шанхае принудил к сдаче американскую канонерскую лодку «Уэйк» и потопил английскую канонерскую лодку «Петерел».
 1 июля 1942 — Вооружен зенитной артиллерией, переквалифицирован в крейсер I класса, использовался как учебный корабль.
 28 июля 1945 — Потоплен американской авиацией при налёте в Курэ: перевернулся от разрывов трёх бомб вблизи борта.
 20 ноября 1945 — Исключён из списков флота.
 В 1947 — Поднят и разобран на металлолом в Хариме.

Командиры корабля 
 капитан 1-го ранга  — с 3 декабря 1898 года по 29 сентября 1899 года.
 капитан 1-го ранга  — с 29 сентября 1899 года по 8 декабря 1900 года.
 капитан 1-го ранга Мияока Наоки () — с 12 марта 1902 года по 26 сентября 1903 года.
 капитан 1-го ранга  — с 26 сентября 1903 года по 12 декабря 1905 года.
 капитан 1-го ранга Сайто Коси (Saito, Koshi) — с 2 ноября 1905 года по 7 апреля 1906 года.
 капитан 1-го ранга  — с 12 декабря 1905 года по 2 февраля 1906 года.
 капитан 1-го ранга  — с 2 февраля по 12 октября 1906 года.
 капитан 1-го ранга Окумия Мамору () — с 12 октября 1906 года по 5 августа 1907 года.
 капитан 1-го ранга  — с 5 августа 1907 года по 20 февраля 1908 года.
 капитан 1-го ранга Ядзима Дзюнкити () — с 20 февраля 1908 года по 15 сентября 1908 года.
 капитан 1-го ранга Саяма Тоёнари () — с 15 сентября 1908 года по 1 октября 1909 года.
 капитан 1-го ранга Акияма Санэюки — с 10 апреля по 1 декабря 1910 года.
 капитан 1-го ранга  — 12 ноября 1913 — 19 ноября 1914.
 капитан 1-го ранга  — 15 апреля 1922 — 1 марта 1923
 капитан 1-го ранга  — 20 ноября 1923 — 1 декабря 1925
 капитан 1-го ранга  — 1 декабря 1925 — 1 февраля 1927
 капитан 1-го ранга Камада Митиаки — 16 ноября 1936 — 1 декабря 1937
 капитан 1-го ранга  — 1 декабря 1937 — 1 сентября 1938

В литературе 
Крейсер «Идзумо» присутствует в научно-фантастическом романе Григория Адамова «Тайна двух океанов» 1938 года, хотя описание корабля абсолютно не соответствует оригиналу.

Крейсер "Идзумо" присутствует в романе В.С. Пикуля "Три возраста Окини-сан".

Примечания

Литература

Ссылки 
 Крейсер 1 класса «Идзумо»
 Японские крейсера «Идзумо» и «Ивате»
 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MKA/2007_02/05.htm С.Балакин. «Идзумо» на Средиземном море]
 Фото

Броненосные крейсера типа «Идзумо»